Istok – miasto w Kosowie, w regionie Peć
 Istok – gmina

Miejscowości w Polsce: 
 Istok – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Dubicze Cerkiewne 
 Istok – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew